Ларс Э́рик Пе́тер На́руп (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играл на позициях первого. Завершил карьеру игрока в 2007.

В числе прочего, был участником мужской сборной Швеции на трёх зимних Олимпийских играх (, , ).

В 2015 был тренером сборной Швеции по кёрлингу на колясках.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, ).
 : золото (, ), серебро (, , , ), бронза ().
 : золото (1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 12 лет, в 1981, в кёрлинг-клубе в Эстерсунде.

По данным на 2005 год, работал консультантом в ИТ-компании IBS Konsult AB в Сольне.

Женат. Жена София. Трое детей: сыновья Якоб (род. 1992) и Альфред (род. 2002), дочь Грета (род. 2004).

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Narup, Peter»)
 Сайт команды Пейи Линдхольма (Team Peja Lindholm) (по состоянию на 13 мая 2006, в веб-архиве web.archive.org)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции